Тегозеро — топоним.

 Тегозеро — населённый пункт в составе Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелия.
 Тегозеро (станция) — железнодорожная станция Октябрьской еленой дороги.
 Тегозеро (озеро) — озеро в Беломорском районе Республики Карелия.

Примечания